

Список видов, входящих в род 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List (2013), род включает 321 видов.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Примечания

Ссылки 
  (2007): Flowering Plant Families of the World. Firefly Books, Richmond Hill, Ontario, Canada. ISBN 1-55407-206-9

Гревия
Гревия